Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie
 skrót zakonny Zgromadzenia Jezusa i Maryi
 Chaos in Motion 2007–2008
 miopatia stanu krytycznego
 (CIM) międzynarodowy list przewozowy